

Маєвка — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Маєвка — селище, Первомайський район, Оренбурзька область